Anxhelo Koçi (ur. 25 grudnia 1992 w Atenach) – albański piosenkarz.

Życiorys 
W latach 2010, 2011, 2013 i 2017 wziął udział w festiwalu muzycznym Kënga Magjike.

Teledyski

Przypisy 

Urodzeni w 1992
Ludzie urodzeni w Atenach
Muzycy rhythmandbluesowi
Albańscy wokaliści popowi